Dębowica – wieś w Polsce położona w województwie lubelskim
 Dębowica – do końca r. 1988 nazwa wsi Czyżówka w Polsce położonej w województwie mazowieckim